Yui Kamiji era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta in finale da Diede de Groot con il punteggio di 6–3, 6(4)–7, 7–6(4).

Teste di serie 

  Diede de Groot (campionessa)

 Yui Kamiji (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2021